Пенкегне́й (Пэнкигнгэй) — бухта на западном берегу пролива Сенявина Берингова моря. Административно относится к Провиденскому району Чукотского автономного округа России.

Берега бухты окружены высокими и крутыми горами. При входе в бухту есть два небольших каменных островка Меркинкан и Ачинкинкан.

В переводе с чукот. Пэнкэнэй — «снежный навес», названа так по горе у левого входа в бухту, где на крутых обрывах образуются снежные козырьки, навесы.

Исторические сведения 
Бухта Пенкегней была впервые описана и нанесена на карту мичманом Ратмановым осенью 1828 года во время экспедиции Ф. П. Литке.
 
На побережье бухты отсутствуют постоянные поселения. В 1928 году здесь была построена фактория, но спустя год она сгорела и больше не восстанавливалась.

Примечания

Литература 
 

Заливы Чукотского автономного округа
Заливы Берингова моря